

Cinema 
 The Yankee Girl – film del 1910
 The Yankee Girl – film del 1915 diretto da Jack J. Clark

Teatro
 The Yankee Girl – commedia musicale del 1910 di George V. Hobart